Roseburg er navnet på adskillige lokaliteter i USA:

 Roseburg, Indiana (to lokaliteter):
 Roseburg, Grant County, Indiana
 Roseburg, Union County, Indiana
 Roseburg, Kentucky
 Roseburg, Michigan
 Roseburg, Oregon
 Roseburg, Pennsylvania
I Tyskland:
 Roseburg, Slesvig-Holsten